HMS Terrible kan avse:

 Terrible (1694), en 26-kanoners sjätte klassens linjeskepp erövrat av spanjorerna nära Kap Saint Vincent
 Terrible (1730), en 14-kanoners bombkits
 Terrible (1747), en 74-kanoners tredje klassens linjeskepp erövrat från fransmännen
 Terrible (1762), en 74-kanoners tredje klassens linjeskepp
 Terrible (1785), en 74-kanoners tredje klassens linjeskepp
 Terrible (1845), en träfregatt
 Terrible (1895), en bepansrad kryssare av Powerful-klass
 Terrible (R93), ett hangarfartyg sjösatt 1944 och som såldes till Australien 1947 där hon namnändrades till